Ралли Австралии 2016 года (официально 25. Kennards Hire Rally Australia 2016) — тринадцатый и заключительный этап чемпионата мира по ралли 2016 года, проходивший с 17 по 20 ноября. Это 25-ое Ралли Австралии и в целом, и в рамках чемпионата мира. Победителем стал норвежец Андреас Миккельсен, это его третья победа в карьере и двадцатый подиум. А бельгиец Тьерри Невилль завоевал свой пятый подиум подряд.

Список участников

Ход этапа

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 6, 44 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2016 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2016 году